Группа D Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 года, сыграет матчи с 13 по 20 июля 2021 года в США.

Команды

Турнирная таблица 

В четвертьфиналах:
 Победитель группы D сыграет с командой группы A, занявшей второе место.
 Команда, занявшая второе место в группе D сыграет с командой, занявшей первое место в группе A.

Матчи 
Окончательное расписание матчей было объявлено ​​2 июня 2021 года.

Тур 1

Катар — Панама

Гондурас — Гренада

Тур 2

Гренада — Катар

Панама — Гондурас

Тур 3

Гондурас — Катар

Панама — Гренада

Дисциплина 
Очки фейр-плей должны были использоваться в качестве дополнительного показателя при равенстве остальных показателей. Они рассчитывались на основе жёлтых и красных карточек, полученных во всех групповых матчах, следующим образом:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 вторая жёлтая карточка: минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков;
Только один из вышеуказанных вычетов применялся к игроку в одном матче.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Группа D